

Chimica         
 CO2 – formula chimica dell'anidride carbonica (anche detta diossido di carbonio)
 CO2 – formula chimica della carbonia

Medicina 
 Co2 – seconda vertebra coccigea della colonna vertebrale

Musica 
 CO2 – opera di Giorgio Battistelli (2015, Teatro alla Scala)